VM i svømning 2009 var det trettende VM i svømning og blev afholdt i Rom, Italien i perioden 17. juli – 2. august 2009. Stævnet dækkede ud over svømning (i hav og i bassin) også udspring, vandpolo og synkronsvømning.

Der deltog 2.556 sportsfolk fra 185 lande, heraf 12 fra Danmark.

Mesterskaberne blev de hidtil bedste set fra et dansk synspunkt. For første gang nogensinde lykkedes det for en dansk svømmer, Lotte Friis, at blive verdensmester på langbane. Hun vandt guld i 800 m fri og desuden sølv i 1500 m fri. Men derudover gav mesterskaberne en sand rekordregn med 34 danske rekorder, og heraf var 21 også nordiske rekorder.

De danske svømmere opnåede i alt otte finale- og elleve semifinalepladser (ikke alle discipliner afholdt semifinaler), og ud over de to medaljer blev det blandt andet til en fjerdeplads til Jakob Andkjær i 50 m fly. De vakte også opsigt, at VM-debutanten Rikke Møller Pedersen opnåede en sjetteplads i 100 m brystsvømning, og hun forbedrede i øvrigt nordiske rekorder seks gange i sine fem første starter (i det indledende heat i 100 m bryst satte hun samtidig rekord på de første 50 m, en rekord der dog senere blev slået i 50 m disciplinen). Ved siden af Friis, Andkjær og Pedersen nåede også Julie Hjorth-Hansen og Mads Glæsner finalepladser. Endvidere kan Chris Christensens præstation nævnes, idet han forbedrede den danske rekord hver gang, han var i vandet (fire starter).

Medaljeoversigt

Danske resultater

Noter

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 

2009
Sport i 2009